Lisów (gromada w powiecie lubartowskim)
 Lisów (gromada w powiecie lublinieckim)